Хе́блер () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1850–1897) — немецкий филолог и педагог.
 Хеблер, Ингрид (род. 1929) — австрийская пианистка и педагог.
  (1894—1956) — немецкий хирург.
  (род. 1931) — немецкий филолог, лингвист. Специалист по индоевропеистике.
  (1857–1946) — немецкий библиограф.
  (1888—1974) — немецкий политик.